Тет-а-тет ( – глава срещу глава, един срещу друг) е френски израз.

Означава конфиденциален разговор (доверителен разговор, разговор насаме, разговор на четири очи, частен разговор, интимен разговор) или среща. Използва се в това значение също в английския, немския, руския и други езици.

Изразът във Франция и до днес се използва за конфиденциален разговор между 2 души, частен разговор или доверителен диалог.

В производни значения се употребява за обозначаване на:
 дълга тясна покривка за маса (непокриваща отстрани целия плот),
 вид ястие за закуска,
 вид мебел за 2 души.

Френски думи и изрази